Окуна́йский — топоним в России:

Окунайский — посёлок в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Окунайский — железнодорожный разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали.